«Vicious» — четвертий студійний альбом американського рок-гурт Halestorm. В США альбом вийшов 27 липня 2018.

Список пісень

Чарти

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт гурту 

Альбоми Halestorm
Альбоми Atlantic Records
Альбоми американських виконавців
Англомовні музичні альбоми